Кумы () — поселок, Красноградский городской совет, Красноградский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323310102. Население по переписи 2001 года составляет 360 (180/180 м/ж) человек.

Географическое положение 
Поселок Кумы находится на расстоянии в 3 км от реки Берестовая (правый берег). На расстоянии в 2 км расположено село Перемога (Зачепиловский район). Через посёлок проходит железная дорога, станция Кумы.

История 
 1910 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Кумовский лесорассадник.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины